Jeux défendus () est un téléfilm érotique américain réalisé par Lawrence L. Simeone et diffusé le  sur la chaîne .

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : Jeux défendus
 Titre Original : 
 Réalisation et scénario : Lawrence L. Simeone
 Producteur : Ronnie Hadar et Lance H. Robbins
 Distribution : USA Network, Warner Home Video, Libra Video
 Musique : Shuki Levy
 Photo : 
 Montage : Lawrence L. Simeone
 Décors : Robert Benedict
 Pays : 
 Genre : Thriller
 Durée : 93 minutes
 Langue : anglais

Distribution 
Judd Nelson : 
Shannen Doherty : Madeleine Dalton
Kristian Alfonso : Chris Madigan
Michael Woods : Mike Dalton
  : Jeune fille
 Robert Miano : Officer Parker
  : Young Female Addict
 Al Sapienza : Sid Murphy

Liens externes 
 

Téléfilm diffusé en 1994
Téléfilm américain des années 1990
Téléfilm de USA Network
Téléfilm thriller
Téléfilm érotique